Алије може да се односи на:
Алије (река), реку у Француској
Алије (департман), департман у француском региону
Алије (Ду), насеље у департману Ду, у Француској
 Алије (Горњи Пиринеји), је насељено место у Француској у региону Средишњи-Пиринеји, у департману Горњи Пиринеји